Ива́н Аку́лов: Акулов, Иван Алексеевич (1888—1937) — русский революционер, государственный деятель, первый Прокурор СССР.
 Акулов, Иван Иванович (1922—1988) — советский писатель, романист.
 Акулов, Иван Иванович (1942—2020) — российский поэт, член Союза писателей России (Тамбовское отделение).